Die 1. jugoslawische Fußballliga 1970/71 war die 42. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. August 1970 und endete am 27. Juni 1971.

Hajduk Split wurde zum sechsten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1970/71